Камиза:
 Камиза, Альфредо — (; 1927, Болонья — 2007) — итальянский фотохудожник.
 Камиза (нательное бельё) — нательная рубаха простого кроя из льна, шёлка или хлопка.